Chelone – nimfa w greckiej mitologii
 Chelone – naukowa nazwa rodzaju roślin z rodziny babkowatych